Whitmore peut désigner :

Patronyme

 Coby Whitmore (1913-1988), illustrateur américain ;
 James Whitmore (1921-2009), acteur américain ;
 James Whitmore Jr. (né en 1948), acteur, réalisateur, et scénariste américain ;
 Jamie Whitmore, triathlète américaine ;
 Tamika Whitmore (née en 1977), joueuse de basket-ball américaine.
 Peut désigner l'Université fictive Whitmore dans la série The Vampire Diaries

Toponyme
 Whitmore, village du Staffordshire en Angleterre ;
 Whitmore, village de Californie ;
 Whitmore Lake, ville du Michigan ;
 Whitmore Village, village d'Hawaï.

Autre
Regina Whitmore Park, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan